John Cope ist der Name folgender Personen:

* John Cope (General) (1690–1760), britischer General
 John Cope, Baron Cope of Berkeley (* 1937), britischer Politiker
 John Lachlan Cope (1893–1947), britischer Polarforscher